Gameleirense – abitanti di Gameleira de Goiás
Gameleirense – abitanti di Gameleira
Gameleirense – abitanti di Gameleiras